Stati Uniti d'America
 Bridgeport – città della Contea di Jackson, Alabama
 Bridgeport – capoluogo della Contea di Mono, California
 Bridgeport – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Bridgeport – città della Contea di Lawrence, Illinois
 Bridgeport – township della Contea di Saginaw, Michigan
 Bridgeport – capoluogo della Contea di Morrill, Nebraska
 Bridgeport – census-designated place della Contea di Madison, New York
 Bridgeport – villaggio della Contea di Belmont, Ohio
 Bridgeport – città della Contea di Caddo, Oklahoma
 Bridgeport – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania
 Bridgeport – città della Contea di Wise, Texas
 Bridgeport – città della Contea di Harrison, Virginia Occidentale
 Bridgeport – città della Contea di Douglas, Washington
 Bridgeport – città della Contea di Crawford, Wisconsin